Келбали Хан Эхсан Хан оглы Нахичева́нский (; в некоторых документах Калбалай-Хан-Эксан-Хан-Оглы) (1824 — апрель 1883) — российский военачальник, генерал-майор (14.09.1874). Отец генерал-адъютанта генерала от кавалерии Гусейн Хана Нахичеванского.

Начало военной службы 
В возрасте тринадцати лет, «по повелению императора Николая I» Келбали Хан был принят в Пажеский Его Императорского Величества корпус в Санкт-Петербурге. Однако завершить учёбу ему не удалось. Серьёзно заболев, он вынужден был вернуться на родину в Нахичевань. Через некоторое время, восстановив здоровье, Келбали Хан начал службу в рядах Кянгерлинской конной милиции (Конница Кянгерлы). В 1848 году будучи уже начальником Кянгерлинской конной милиции, он принял участие в Дагестанской экспедиции. Свой первый офицерский чин Келбали Хан получил в 1849 году. Из приказа военного министра:

14 апреля 1851 года он был назначен младшим чиновником особых поручений при Эриванском военном губернаторе, а с 13 декабря того же года Келбали Хан Нахичеванский — старший чиновник особых поручений при Эриванском военном губернаторе. 30 января 1853 года был произведён в подпоручики. Осенью того же года была вновь сформирована Кенгерлинская конная милиция, начальником которой 25 октября того же года был назначен Келбали Хан.

Крымская война 
Во время Крымской войны 1853—1856 годов в составе Кавказского корпуса Келбали Хан участвовал в боевых действиях на Кавказско-Малоазиатском театре военных действий. 14 мая 1854 года подпоручик Нахичеванский был назначен начальником Эриванской бекской дружины, сменив на этом посту своего старшего брата капитана Исмаил Хана. Эриванская бекская дружина вошла в состав Эриванского отряда русских войск. 17 июля 1854 года 5-тысячный Эриванский отряд под командованием генерал-лейтенанта барона К. К. Врангеля разбил в сражении на Чингильских высотах 16-тысячный турецкий корпус Селима-паши и занял Баязет.

«За отличие в делах с турками» 4 декабря Келбали Хан был произведён в поручики. 15 апреля следующего года он был удостоен ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени за конную атаку 17 июля 1854 года на Чингильских высотах. Из описания подвига:

Межвоенный период 
В 1856 году поручик Келбали Хан в числе других посланцев Кавказа и Закавказья представлял Эриванскую губернию на церемонии коронации императора Александра II в Москве. 26 августа того же года высочайшим указом с чином поручика его перевели в Лейб-гвардии Гусарский полк, с оставлением в должности старшего чиновника особых поручений при Эриванском военном губернаторе. В 1857 году персидским шахом был пожалован орден Льва и Солнца 2-й степени. 12 апреля 1859 года за отличие по службе был произведён в штабс-ротмистры. В сентябре того же года был назначен состоять при Кавказской армии. 3 апреля 1860 года Келбали Хан получил звание ротмистра. С 22 июня 1862 года по 9 июля 1867 года являлся инспектором земской стражи Эриванской губернии. 19 апреля 1864 года Келбали Хан был произведён в полковники. С 3 июня вновь назначен был состоять при Кавказской армии.

В марте 1871 года был удостоен ордена Св. Станислава 2-й степени, а также пожалован императорской короной к этому ордену. 14 сентября 1874 года Келбали Хан «за отличие по службе» был произведён в генерал-майоры, с зачислением по армейской кавалерии и с оставлением при Кавказской армии. 22 сентября 1875 года высочайшим приказом за выслугу в офицерских чинах 25 лет был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом.

Русско-турецкая война 

После начала русско-турецкой войны 1877—1878 годов, приказом по Кавказскому военному округу от 10 мая 1877 года генерал-майор Келбали Хан Нахичеванский был назначен командующим Конно-иррегулярной бригадой, образованной из Эриванского и Куртинского (Курдского) конно-иррегулярных полков. Бригада вошла в состав Эриванского отряда русских войск и имела задачей прикрытие государственной границы от возможного вторжения неприятеля на территорию Эриванской губернии. Во время обороны Баязета в июне 1877 года генерал-майор Келбали Хан Нахичеванский, по существу, был единственным связующим звеном между осаждённым гарнизоном и командованием русских войск. 5 июня им были направлены на подкрепление баязетского гарнизона четыре сотни Эриванского конно-иррегулярного полка во главе с полковником Исмаил Ханом Нахичеванским. Из телеграммы генерал-майора Келбали Хана Нахичеванского Эриванскому военному губернатору генерал-майору М. И. Рославлеву от 10 июня 1877 года:

Не дождавшись подкреплений, Келбали Хан принял решение двигаться на Баязет. Из рапорта генерала Хана Нахичеванского Эриванскому военному губернатору генерал-майору М. И. Рославлеву от 14 июня 1877 года № 54:

Наконец, 22 июня, Келбали Хан получил долгожданное подкрепление, но тем не менее, двинуться к Баязету не смог. Из сообщения Эриванскому военному губернатору генерал-майору М. И. Рославлеву от 23 июня 1877 года:

После снятия блокады, отряд Келбали Хана Нахичеванского ещё некоторое время продолжал выполнять задачи по обороне Эриванской губернии. Из телеграммы генерала Тергукасова великому князю Михаилу Николаевичу от 9 июля:

Из предписания генерала Тергукасова командиру бригады 1-й Кавказской кавалерийской дивизии генерал-майору князю А. Щербатову от 31 июля 1877 г.:

В октябре 1877 года в составе Эриванского отряда Келбали Хан участвовал в сражении и разгроме турецких войск под командованием Мухтар-паши, пытавшихся преградить путь русским войскам к Эрзеруму на перевале Деве-Бойну. 11 декабря того же года «в награду отличного мужества и храбрости, оказанных в делах с турками в апреле, мае и июне сего года, при защите Баязета и при освобождении от осады Баязетского гарнизона» генерал-майор Келбали Хан был удостоен ордена Св. Владимира 3-й степени с мечами. 2 июня 1878 года «в награду отличного мужества и храбрости, оказанных в делах с турками в составе Эриванского отряда, в июне 1877 года». Келбали Хан получил орден Св. Станислава 1-й степени с мечами.

13 июля 1878 года был назначен командующим 2-й Сводной кавалерийской дивизией. 8 декабря 1878 года «в награду отличного мужества и храбрости, оказанных в деле с Турками под Деве-Бойну 23 октября 1877 года» генерал-майор Келбали Хан был пожалован императором Александром II золотой саблей с надписью «За храбрость» с алмазами. 24 января 1879 года в награду «отличного мужества и храбрости, оказанных в разновременных делах с Турками в 1877 году», был удостоен ордена Св. Анны 1-й степени с мечами.

Последние годы 
С 25 июля 1878 года до первой половины марта 1880 года Келбали Хан командовал 2-й бригадой 1-й Кавказской кавалерийской дивизии. Однако ухудшившееся состояние здоровья не позволило Келбали Хану продолжить службу в строю. 16 марта 1880 года он сдал командование бригадой и был назначен состоять в распоряжении Главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича, с зачислением по армейской кавалерии.

Келбали Хан Эксан Хан оглы Нахичеванский скончался в апреле 1883 года в чине генерал-майора в возрасте 59 лет.

Военные чины 
 Прапорщик (31.03.1849)
 Подпоручик (30.01.1853)
 Поручик (04.45.1854)
 Штабс-ротмистр (12.04.1859)
 Ротмистр (03.04.1860)
 Полковник (19.04.1864)
 Генерал-майор (14.09.1874)

Награды 
 Орден Святого Георгия 4 степени (15.04.1855)
 Орден Святого Станислава 2 степени с императорской короной (1871)
 Орден Святого Владимира 4 степени с бантом за 25 лет в офицерских чинах (22.09.1875)
 Орден Святого Владимира 3 степени с мечами (11.12.1877)
 Орден Святого Станислава 1 степени с мечами (02.06.1878)
 Золотая сабля «За храбрость» с алмазами (08.12.1878)
 Орден Святой Анны 1 степени с мечами (24.01.1879)
 персидский Орден Льва и Солнца 2 степени (1857)

Семья 
Был женат на Хуршид Ханум (около 1828 — ?), дочери майора Ахмед Хана Эриванского. Имел восемь детей:

Зейнаб-Бегум (около 1851 — ?), Бадыр-Ниса-Бегум (около 1853 — ?), Эхсан Хан (1855 — до 1894), Джафар-Кули Хан (1859 — после 1929), Шах-Джахан Бегум (1860—?), Рагим Хан (1860—?), Гусейн Хан (1863—1919), и Зарин-Тадж Ханум (около 1866 — ?), которая была замужем за генерал-майором Максудом Алихановым-Аварским.

Генеалогическое древо Нахичеванских

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Шамистан Назирли. Генералы Азербайджана. — Баку, 1991
 Ибрагим Багиров. Генералы племени Кянгерлы. — Баку, 1994

Ссылки 
 

Лейб-гусары
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Крымской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Азербайджанская аристократия
Нахичеванские